Antal Gézáné Opzoomer Adél (1856–1925) holland-magyar író, műfordító
 Antal Gézáné Wertheimer René (1873–1914) magyar újságíró